Ahmad Hayel Ibrahim Arshidat (Al-Ramtha, 1983. október 30. –) jordániai válogatott labdarúgó, a kuvaiti Al-Arabi hátvédje.
 
Házas, két ikergyermeke a fiú Jad és a lány Nitali.

További információk 

http://www.kooora.com/?player=18035 
Hayel a Facebookon 
 

1983-ban született személyek
Jordán labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek